Freeriding steht für eine (extreme) Art zu fahren:

 Freeride (Mountainbike), mit dem Mountainbike
 Freeride (Wintersport), mit Snowboard oder Ski
 beim Downhill-Skateboarden, siehe Skateboard-Downhill StandUp
 beim Windsurfen, siehe Surfbrett#Bauformen beim Windsurfen

Freeride steht für:

 Freeride (Zeitschrift), eine Zeitschrift für Mountainbiken
 Freeride World Tour, eine seit 2008 jährlich ausgetragene Weltmeisterschaften für Freeride-Skifahrer und -Snowboarder
 Freerider (Kran) ein gummibereifter Portalkran, der unabhängig von Schienen operieren kann.

Außerdem ist free rider die englische Bezeichnung für einen Trittbrettfahrer.